Чемпионат Хорватии по футболу 2012/2013 — 22-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. В турнире, проходившем с 21 июля 2012 года по 26 мая 2013 года приняли участие 12 клубов.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Календарь

Бомбардиры

Источники 
 Официальный сайт лиги
 Статистика на сайте RSSSF

2012/2013
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2012 году
Спорт в Хорватии в 2013 году